Christian Rose kan syfta på:

* Christian Rose (poet) (död 1711), dansk poet
 Christian Rose (handbollsspelare) (född 1977), tysk handbollsspelare